Кубок Тасмании — футбольный турнир между сборными командами Австралии и Новой Зеландии. В период с 1983 года по 1995 год двухматчевый турнир был сыгран 6 раз, в седьмой раз он был сыгран одноматчевым в 2001 году. Этот приз был очень важен, поскольку с 1980 года по 1996 год не разыгрывался Кубок наций ОФК.

Результаты

I розыгрыш

II розыгрыш

III розыгрыш

IV розыгрыш

V розыгрыш

VI розыгрыш

VII розыгрыш

Титулы 

 5-кратный обладатель Кубка  (1986, 1988, 1991, 1995, 2001)
 2-кратный обладатель Кубка  (1983, 1987)

Примечания

Ссылки 
 Кубок Тасмании на RSSSF

Соревнования национальных сборных по футболу
Конфедерация футбола Океании